Bepa steht für:

 Bureau for Economic Policy Analysis (deutsch: Büro für Wirtschaftspolitik, niederländisch Centraal Planbureau, CPB), Planungsbüro des niederländischen Ministeriums für Wirtschaft und Klimapolitik
 Bepa-Verlag Benski & Pakuscher, 1924 in Berlin gegründeter Verlag, 1939 liquidiert

BEPA steht für:
 Bureau of European Policy Advisers, ehemalige Bezeichnung für das heutige Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action (I.D.E.A.)

Abkürzung